Эльдена () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Людвигслуст. Подчиняется управлению Грабов. Население составляет 1256 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,98 км². Официальный код — 13 0 54 028.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании